2 cieki w Polsce:
 Żółta Woda – potok, dopływ Nysy Łużyckiej
 Żółta Woda – struga, dopływ Prosny

Zobacz też 
 Żółta